Nganda peut désigner :
 Nganda : localité au Sénégal ;
 Nganda : localité au Cameroun ;
 Nganda : centre hospitalier de Kinshasa en République démocratique du Congo ;
 Nganda : un autre terme pour désigner un « maquis », type de restaurant, en particulier en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso.

Homonymie de toponyme